Raiarctus är ett släkte av trögkrypare. Raiarctus ingår i familjen Halechiniscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Raiarctus